MusicBrainz (MusicBrainz.org) — проект создания открытой музыкальной энциклопедии.
MusicBrainz хранит сведения о музыке, которая когда-либо была записана, а не саму музыку. Так же, как и freedb, MusicBrainz был основан в ответ на коммерциализацию CDDB, но, в отличие от freedb, MusicBrainz пошёл дальше, чем просто хранилище метаданных о компакт-дисках.

В основу MusicBrainz был положен запатентованный алгоритм  фирмы Relatable, использующийся для организации акустических отпечатков (acoustic fingerprint). Для описания музыкальных метаданных используется RDF/XML, к которому можно обращаться с помощью запросов GET и POST HTTP, согласно архитектуре распределённых систем REST.

Все основные данные, хранимые в MusicBrainz (зафиксированные данные об исполнителях, альбомах, треках и т. п.) считаются общественным достоянием, а дополнительные сведения, такие, как данные о модерациях, распространяются под лицензией Creative Commons non-commercial share-and-share-alike. Серверное программное обеспечение публикуется под GNU General Public License, но надо учитывать, что при этом MusicBrainz использует бинарную версию TRM-сервера от Relatable, исходный код которого закрыт. Клиентская библиотека MusicBrainz, TunePimp, лицензируется под GNU Lesser General Public License.

В декабре 2004 года проект MusicBrainz своим создателем Робертом Кеем был превращён в некоммерческую организацию .

28 июня 2007 было объявлено, что Би-би-си лицензировала живую передачу данных на MusicBrainz, чтобы увеличить их музыкальные веб-страницы. Музыкальные редакторы Би-би-си онлайн присоединятся к сообществу MusicBrainz, чтобы внести их каталог музыки в базу данных.
28 июля 2008 начался бета-тест нового музыкального сайта Би-би-си, который создаёт веб-страницу для каждого артиста на MusicBrainz.

Программное обеспечение 
 Amarok — аудиоплеер для GNU/Linux/KDE
 Banshee — аудиоплеер для GNU/Linux/GNOME/KDE/Windows
 CDex — CD рипер для Microsoft Windows
 Clementine — медиаплеер для GNU/Linux / Windows / BSD / Mac OS X
 iEatBrainz — клиент для Mac OS X
 Jaikoz — тэггер для Mac OS X/Microsoft Windows/GNU/Linux на языке Java
 Max — CD рипер и транскодер для Mac OS X
  — официальный кросс-платформенный клиент
 MusicIP Mixer — кросс-платформенный менеджер библиотеки и генератор плей-листов
 PicardTagger — кросс-платформенный клиент
 PinkyTagger — тэггер для GNU/Linux/KDE
 Quod Libet — аудиоплеер для GNU/Linux на GTK+
 Rhythmbox — программа воспроизведения и управления музыкой для GNOME.
 Sound Juicer — CD рипер для GNU/Linux/GNOME
 TunePimp — клиентская библиотека
 Ahead NERO — Собственно ПО для Microsoft Windows для записи компакт-дисков тоже использует запросы к этой БД начиная с 5(а то и раньше) версии и даже умеет их при записи добавлять в базу.

См. также 
 Tunatic
 TrackID

Примечания

Обзоры

Ссылки 
 MusicBrainz
 Форум MusicBrainz
 MusicBrainz Metadata Vocabulary (very incomplete)
 MusicBrainz Metadata Initiative (в процессе создания)
 MusicBrainz wiki

Онлайновые энциклопедии
Музыкальные энциклопедии
Базы данных в Интернете
MusicBrainz